Ferrocarrils estatals búlgars (del seu nom en búlgar Български Държавни Железници, transliterat Balgarski Darzhavni Zheleznitsi), companyia estatal de ferrocarril de Bulgària
 Bola de Drac Z, segona part de la sèrie anime japonesa Bola de Drac